Brigette Lundy-Paine (Dallas, 10 de agosto de 1994) atua em séries e filmes norte-americanos, sendo popular principalmente por interpretar Casey Gardner na série de televisão Atypical.

Biografia e carreira 
Brigette Lundy-Paine nasceu em 10 de agosto de 1994 em Dallas.

Popular por seu papel como Casey Gardner na série original da Netflix, Atypical. Brigette também interpretou Maureen no drama The Glass Castle em 2017 e a personagem titular Margot na série de televisão Margot vs. Lily em 2016.

Bridgette ganhou seu primeiro crédito em 2015 no programa de televisão One Bad Choice, no qual interpretou Danielle no episódio "Kaitlyn Hunt".

Vida pessoal 
Brigette é uma pessoa não-binária. Brigette é fruto do relacionamento de Laura Lundy e Robert Paine.

Filmografia

Filmes

Televisão

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Pessoas não binárias